Klaus Knopper (1968-), le développeur principal de la distribution GNU/Linux Knoppix ;
 Richard Knopper (1977-), un footballeur néerlandais ;
 Thomas Knopper (1990-2009), un pilote automobile néerlandais.